Загреб — столица и самый большой город Хорватии. По данным переписи численность населения Загреба на 2011 год составляла 790 017 жителей. По данным той же переписи, в Загребской агломерации, включающей города Самобор, Велика-Горица и Запрешич проживает 1 088 841 человек.

Этнический состав

Религиозный состав

См. также 
 Население Хорватии

Примечания 

Загреб
История Загреба
Загреб
Загреб